Stritt ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stritt (1847–1908), deutscher Schauspieler und Opernsänger (Tenor)
 August Stritt (1808–1865), Frankfurter Buchdrucker und Verleger
 Eduard Stritt (1870–1937), deutscher Glasmaler
 Marie Stritt (1855–1928), deutsche Frauenrechtlerin
 Walter Stritt (1892–1975), deutscher Insektenkundler